Sopa de letras o similar puede hacer referencia a:

Juego 
 Sopa de letras, pasatiempo inventado por Pedro Ocón de Oro.

Alimentación 
 Sopa de letras (alimento), especie de sopa elaborada a base de concentrados y que contiene una especie de fideos en forma de diversas letras del alfabeto.